Cucu:
 Cucu, o localitate în județul Satu Mare, Transilvania, România

 Nume de familie
 Gheorghe Cucu (1882, Puiești, județul Tutova  1932), un compozitor, dirijor și folclorist român
 Nicolae Cucu (1907, Sinaia  1994, București), un arhitect român
 Andrei Cucu (* 1948, Hulboaca, Chișinău)
 Aurel Cucu, un deputat român (ales în județul Dâmbovița)
 Nicolae Cucu Starostescu

Vezi și 
 Cuc (dezambiguizare)
 Cucuta (dezambiguizare)
 Cucuteni (dezambiguizare)
 Cucueți (dezambiguizare)
 Cucuieți (dezambiguizare)

 Cucuruzeni (dezambiguizare)

Alte nume de familie:
 Rareș Cucui
 Cristian Cucuian
 Ioan Cuculescu

Toponime românești
Nume de familie românești